Jakoubek může být:

 domácká podoba křestního jména Jakub

příjmení osob
 Jaroslav Jakoubek (1927–1993) – český chemik, básník, textař, šansoniér a písničkář
 Jakoubek ze Stříbra (asi 1371–1429) – český husutský kazatel a spisovatel
 Jakoubek z Vřesovic (asi 1390–1462) – český husitský hejtman, politik a diplomat
 Václav Jakoubek, vícero nositelů

ženská podoba
 Eva Jakoubková (1952–2005) – česká herečka